CSQ steht für:
 Centrale des Syndicats du Québec, eine Gewerkschaft (eng. "Trade Union")
 Cistercian Studies Quarterly, eine Zeitschrift
 CSQ-Verfahren in der Kokerei
 Customer Solution Quote, ein Anforderungserhebung bei der Softwaretechnik (eng. "Software engineering")

csq steht für:
 Kroatische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung